Hit and Run steht für:
 Hit and Run (Medizin), eine Vermehrungsstrategie von Krankheitserregern
 Unfallflucht
 Hit and Run (Militär), eine Kampftaktik
 Hit and Run (Sport), eine Spielstrategie im Mannschaftssport, besonders im Baseball, siehe Stolen Base #Hit and Run
 Hit and Run (Film), US-amerikanische Actionkomödie von Dax Shepard und David Palmer (2012) 
 Hit and Run (Webserie), Webserie von Lea Becker aus dem Jahr 2018
 Hit & Run (Fernsehserie), Fernsehserie von Netflix (2021)
 Hit and Run – Abstecher in die Hölle, US-amerikanischer Film von Enda McCallion (2009) 
 The Simpsons Hit & Run, ein Videospiel

Siehe auch: